Deer Island kan syfta på:

Geografi

Gambia 

 Deer Islands, öar, Central River Division,

Grönland 

 Tuttoqqortooq, ö, Qaasuitsup,

Irland 

 Inishmore Island, ö, An Clár,

Kanada 

 Deer Island, Newfoundland, ö, 
 Deer Island, New Brunswick, ö, 
 Deer Island, Nunavut, ö, 
 Qikiqtaarjuk, ö i Nunavut, tidigare benämnd Deer Island,

USA 

 Deer Island (Massachusetts), halvö,  <
 Deer Island, Oregon, ort,  Columbia County, 

Robotskapade Gambiaförgreningar
Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar